Játék
 kaleidoszkóp, cső alakú optikai játék, átvitt értelemben pedig színesen kavargó változások gyors egymásutánja.
 Kaleidoscope Classic, a Dr. Wood Challenge Centre nevelési céllal készült kirakós játéka

Könyv, folyóirat
 Kaleidoszkóp, Válogatott dalszöveg-fordítások az európai zeneirodalomból.  Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.
 Kaleidoszkóp, Budapest, CET Belvárosi Kvk., 2002.   (Ébert Tibor: portréi, novellái)
 Kaleidoszkóp romániai magyar könyvsorozat, 1969-80-as évek eleje
 Kaleidoszkóp, temesvári „hangos” irodalmi folyóirat (1982)
 Kaleidoszkóp, kanadai magyar-angol kulturális folyóirat
 Kaleidoszkóp Ray Bradbury elbeszéléskötete, magyarul a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban (1974)
 Kaleidoscope, Danielle Steel regénye
 The Kaleidoscope, 19. századi hetilap Liverpoolban
 Kaleidoscope Publishing, amerikai kiadóvállalat
 Kaleidoscope, Harry Turtledove antológiája
 Kaleidoscope history művelődés-, tudomány- és orvostörténeti kiadványok (folyóirat és könyvek) 

Számítástechnika
 Kaleidoscope, programozási nyelv
 Kaleidoscope, shareware

Film, televízió és rádió
 Kaleidoszkóp (1966), Jack Smight filmje, Danielle Steel regénye nyomán
 Kaleidoszkóp (1990), Jud Taylor filmje, Danielle Steel regénye nyomán
 Kaleidoszkóp, Európa magazin, a BBC műsora

Együttes
 Kaleidoscope, 1966-tól 1970-ig aktív amerikai psychedelic folk együttes
 Kaleidoscope, 1967-től 1970-ig illetve 2013-tól aktív brit psychedelic együttes (későbbi neveik: The Sidekicks; The Key; I Luv Wight; Fairfield Parlour)

Album
 Kaleidoscope, Roland Grapow album, és ennek címadó dala
 Kaleidoscope, Kelis album
 Kaleidoscope, Rachael Lampa album
 Kaleidoscope, Siouxsie & the Banshees album
 Kaleidoscope, DJ Food album
 Kaleidoscope, Jam & Spoon album
 Kaleidoscope, Mekong Delta album
 Kaleidoscope, Mother Superior album
 Kaleidoscope, The Boo Radley EP, és ennek címadó dala
 Kaleidoscope (2009), Tiesto album, és ennek címadó dala

Dal
 Kaleidoscope, Kaya dal

Rendezvény, program
 Kaleidoskope, EU-program az európai dimenziójú művészeti és kulturális aktivitások elősegítésére
  Kaleidoszkóp, nemzetközi versfesztivál a Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében

Jegyzetek